Mervyn King (1948) angol közgazdász, a Bank of England kormányzója (2003–2013)
 Mervyn King (1966) angol dartsjátékos